Piuliță se poate referi la:
Piuliță, organ de mașină utilizat la realizarea îmbinărilor demontabile
Piuliță, vas mic de metal sau lemn folosit pentru zdrobit alimente (scorțișoară, piper, usturoi etc.) cu ajutorul unui mai.